Eriksholm kan henvise til flere stednavne:
 Eriksholm (Skåne) – en borg i Skåne, senere kaldt Trolleholm
 Eriksholm (Ågerup Sogn) – et gods beliggende ca. 5 km sydøst for Holbæk i Ågerup Sogn, Merløse Herred
 Eriksholm Skov – skovområde beliggende beliggende ca. 4 km sydøst for Holbæk.
 Eriksholm (bebyggelse) – bebyggelse beliggende ca. 3 km syd for Holbæk.
 Eriksholm (gård) – gård beliggende ca. 5 km øst for Bogense.

en:Eriksholm Castle